Die Saison 1994/95 der Oberliga Hessen war die 17. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und nach der Wiedereinführung der Regionalligen zur Saison 1994/95 die erste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum letzten Mal wurde die Zwei-Punkte-Regel verwendet.

Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der SC Neukirchen. Aufgrund der Punktgleichheit mit den Amateuren von Eintracht Frankfurt, wurde ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz angesetzt, welches der SC Neukirchen am 28.5. mit 4:0 im Gießener Waldstadion gewann. Die Frankfurter erreichten dadurch die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie sich ebenfalls den Aufstieg in die Regionalliga sicherten.

Die sportlichen Absteiger waren der KSV Baunatal und Rot-Weiß Walldorf. Der RSV Petersberg scheiterte in der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen und war damit der dritte Absteiger.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen die zweite Mannschaft des FC Hessen Kassel, der VfB Gießen und der SV 1919 Bernbach als jeweilige Staffelsieger auf. Durch den Meistertitel der Kasseler in der Landesliga Staffel Nord rückte die SG Bad Soden aufgrund der Regularien des Hessischen Fußball-Verbandes bei Aufstiegen einer zweiten Mannschaft als Vizemeister automatisch nach. Über die Relegationsrunde sicherte sich der SC Willingen als fünfte Mannschaft den Aufstieg. Aus der Regionalliga Süd stiegen Kickers Offenbach, Rot-Weiss Frankfurt und der SV Wehen in die Oberliga Hessen ab.

Die Oberliga Hessen bestand in der folgenden Spielzeit aus 19 Mannschaften.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Oberliga 
Da die SG Bad Soden und die zweite Mannschaft des FC Hessen Kassel am Saisonende punktgleich an der Tabellenspitze der Staffel Nord der Landesliga Hessen lagen und das Torverhältnis, das den Ausschlag zu Gunsten der Bad Sodener gab, oder der direkte Vergleich nicht als Kriterien zur Entscheidung der Meisterfrage herangezogen werden konnten, absolvierten beide Mannschaften ein Entscheidungsspiel um den Meister und ersten direkten Aufsteiger zu ermitteln.

Die Kasseler setzen sich durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung auf neutralem Platz in Bad Hersfeld-Asbach gegen Bad Soden durch und waren damit Meister sowie Aufsteiger aus der Landesliga Staffel Nord. Die Bad Sodener stiegen allerdings ebenfalls direkt auf, da aufgrund der Regularien des Hessischen Fußball-Verbandes bei Aufstiegen einer zweiten Mannschaft der Vizemeister automatisch nachrückte. So nahm der Tabellendritte der Staffel Nord, der SC Willingen, an der Relegationsrunde zur Oberliga teil, während Bad Soden der vierte direkte Aufsteiger war.

|}

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten der Tabellen-14. der Oberliga, die beiden Vizemeister der Landesliga-Staffeln Mitte und Süd sowie der Tabellendritte der Landesliga-Staffel Nord eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger SC Willingen schaffte als fünfte Mannschaft den Aufstieg in der Oberliga, während der RSV Petersberg als Tabellendritter der dritte Absteiger in die Landesliga wurde.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1994/95 bei f-archiv.de
 Oberliga Hessen 1994/95 bei fussballdaten.de

1994
Fußballsaison 1994/95